Die Swiss Indoors Basel 2011 waren ein Tennisturnier, welches vom 31. Oktober bis 6. November 2011 in Basel stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2011 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Valencia die Valencia Open gespielt, die genau wie das Swiss Indoors Basel zur Kategorie ATP World Tour 500 zählten. Der Austragungsort des Turniers war die St. Jakobshalle, die knapp hinter der Basler Stadtgrenze in Münchenstein liegt.

Roger Federer konnte durch einen Zweisatzsieg über Kei Nishikori seinen Titel verteidigen. Er gewann damit nach 2006, 2007, 2008 und 2010 bereits zum fünften Mal den Titel in seiner Heimatstadt. Insgesamt war es der 68. ATP-Titel seiner Karriere, im Jahr 2011 jedoch erst der zweite. Nishikori, der mit einer Wildcard gestartet war, hatte auf dem Weg in seinen zweiten ATP-Final dieser Saison unter anderem den an Position 4 gesetzten Tomáš Berdych sowie den Weltranglistenersten Novak Đoković besiegt.
Im Doppel gewannen 2010 Bob und Mike Bryan den Titel, sie traten jedoch nicht zur Titelverteidigung an. Im diesjährigen Final setzten sich die topgesetzten Michaël Llodra und Nenad Zimonjić in zwei Sätzen gegen Max Mirny und Daniel Nestor durch und revanchierten sich somit für die Finalniederlage drei Wochen zuvor in Shanghai. Dies war ihr vierter gemeinsamer Titel in dieser Saison.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1'308'100 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1'838'100 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 29. und 30. Oktober 2011 in der St. Jakobshalle statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikationen überstanden und standen im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Website (PDF; 164 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Website (PDF; 157 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Website (PDF; 148 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Münchenstein